Steve Young (1942-2016) –  cantautore e chitarrista statunitense
 Steve Young (1961) – ex giocatore di football americano statunitense
 Steve Young (1969) – politico ed ex hockeista su ghiaccio canadese